Le qualificazioni per la Coppa delle nazioni africane 1965 di calcio si sono disputate tra il 9 dicembre 1966 e il 10 ottobre 1967 e hanno visto la partecipazione di venti nazionali. Si sono qualificati di diritto alla fase finale la  (in qualità di paese ospitante) e il  (in qualità di detentore del titolo).

Le venti nazionali partecipanti sono state divise in quattro gruppi di tre squadre e due di quattro. Le vincenti si qualificano alla fase finale.

Gruppo 1

Classifica

Risultati 

Spareggio.

 Senegal qualificato alla fase finale.

Gruppo 2

Classifica

Risultati

Gruppo 3

Classifica

Risultati

Gruppo 4

Primo turno 

 Egitto qualificato al secondo turno.

 Uganda qualificato al secondo turno.

Secondo turno 

 Uganda qualificato alla fase finale, Egitto ritirato a causa della Guerra dei sei giorni.

Gruppo 5

Classifica

Risultati

Gruppo 6

Primo turno 

Spareggio.

 Congo-Kinshasa qualificato al secondo turno.

 Tanzania qualificato al secondo turno.

Secondo turno 

 Congo-Kinshasa qualificato alla fase finale.

Squadre qualificate 
  (paese ospitante)
  (detentore del titolo)

Collegamenti esterni 
 

 1968
Coppa delle nazioni africane 1968